Drover est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Glen Drover (1969-), guitariste canadien ;
 Shawn Drover (1966-), batteur canadien ;

Patronyme anglais